Гиганотозавр (, от  — гигантский,  — юг,  — ящер, буквально — гигантский южный ящер) — крупный плотоядный динозавр верхнемеловой эпохи из семейства кархародонтозаврид надсемейства аллозавроид. Описан аргентинским палеонтологом Родольфо Кориа в 1995 году по почти полному скелету сеноманского яруса ( назад) из формации Канделерос (Рио Лимай) вблизи от провинции Неукен (Аргентина). По длине тела (голотип — , крупнейший известный экземпляр ≈13,2 м) принадлежит к крупнейшим представителям теропод, уступая размером, вероятно, только тираннозавру и спинозавру.

Описание 

Бедренная и большеберцовая кости имеют примерно равную длину. Это означает, что гиганотозавр не был часто бегающим животным. Поскольку его основной добычей были большие зауроподы, такие как титанозавры, ему и не нужна была большая скорость для охоты. Весил он около 7—8 тонн, хотя существуют оценки, указывающие массу крупнейшего известного образца гиганотозавра в целых 13,8 тонны. Череп гиганотозавра отличался от черепа кархародонтозавра в первую очередь своей удлинённостью. Предглазничная фенестра была длиннее, а латеральная височная фенестра — шире. Развита и орнаментация черепа — гребни на носовых костях, над глазами. Это повышало прочность черепа и уменьшало его уязвимость в драке. Телосложением гиганотозавр также несколько массивнее кархародонтозавра. В остальном эти животные довольно схожи между собой. В отличие от тираннозавра, кархародонтозавриды не обладали достаточно развитым бинокулярным зрением, их мозг был меньше по объёму, телосложение несколько легче, а зубы лучше подходили для отсекания кусков плоти. Таким образом, эта группа тероподов обладала чертами, говорящими о несколько отличном образе жизни по сравнению с тираннозаврами.

Гиганотозавр имел один из самых длинных черепов среди всех известных тероподов. Рассчитанный размер черепа голотипа — 1,8 м, второго экземпляра — 2 м, что на 30—50 см больше самого большого черепа тираннозавра (самый крупный из известных черепов тираннозавра имеет около 1,5 м в длину, хотя, он в то же время несколько выше). С другой стороны, существовало мнение, основанное на сравнении с другими кархародонтозавридами, что в действительности черепа гиганотозавров были несколько короче — до 1,6 м у голотипа. У черепа голотипа гигантозавра отсутствует часть верхней челюсти и несколько костей височного ряда, что делало предыдущие попытки оценить его длину проблемными. В 2022 году было проведено масштабирование отсутствующих костей, взятых у вновь описанного рода Meraxes, что дало оценку размера черепа гиганотозавра примерно в 162 см, это по-прежнему делает его одним из самых длинных черепов теропод, когда-либо обнаруженных.

Гиганотозавр, кархародонтозавр и тираннозавр были крупнейшими из всех известных науке наземных плотоядных динозавров. Исследования, приведённые в 1999 году в университете Северной Каролины (США), показали, что гиганотозавр и тираннозавр имели форму обмена веществ, свойственную теплокровным животным.

История изучения 

Вид Giganotosaurus carolinii был назван в честь «охотника за ископаемыми остатками» Рубена Каролини, нашедшего фоссилии (экземпляр под индексом MUCPv-Ch1) в формации Рио Лимай (Патагония) в 1993 году. В 1995 году новый вид был описан палеонтологами Родольфо Кориа и Леонардо Салгадо. Сохранилось около 70 % скелета, включая части черепа, таз, задние конечности и большинство позвонков. Оценочный размер особи — около 12,2—12,5 м в длину. Экземпляр хранится в музее  города Неукен.

Второй экземпляр (MUCPv-95) — кусок нижней челюсти — был обнаружен палеонтологом Хорхе Кальво в 1987 году и через 2 года описан. Он на 8 % больше части челюсти голотипа и оценка общей длины этого экземпляра даёт число примерно в 13,2 м при массе более 10 т. Учитывая относительно небольшую выборку конкретных образцов гиганотозавров, они, вероятно, могли достигать ещё более крупных размеров.

Палеобиология и палеоэкология 

Гиганотозавр был обнаружен в формации Канделерос, принадлежащей подгруппе Рио Лимай группы Неукен. Также в этой формации были обнаружены ископаемые остатки змей, черепах, рыб, амфибий, динозавров и птерозавров. Среди зауропод можно назвать 15-метровых Andesaurus, Nopcsaspondylus, Limaysaurus, которые скорей всего составляли основу рациона гиганотозавра, поскольку охота на них не представляла для этого крупного хищника большой сложности (выживаемость столь уязвимой добычи обеспечивалась невозможностью взрослых гиганотозавров охотиться на детёнышей этих зауроподов). Кроме зауроподов в Канделеросе были обнаружены целурозавры Bicentenaria, Buitreraptor, Alnashetri и крупный (6,6—8,2 м) абелизаврид Ekrixinatosaurus. Таким образом, гиганотозавр был ярко выраженным сверххищником и находился на самой вершине пищевой цепи в своей среде обитания.

Бланко и Массетта (2001) подсчитали, что для гиганотозавра растущий дисбаланс при увеличении его скорости при беге будет представлять собой верхний предел 14 м/с (50 км/ч) до его ходовой скорости, после чего была бы потеряна минимальная стабильность.

Систематика 

В 2006 году из позднего сеномана формации Huincul в Рио Лимай был описан ещё один кархародонтозавр — мапузавр (Mapusaurus roseae). Было обнаружено скопление скелетов нескольких разновозрастных особей, длиной от 5 до 12 метров. Это животное очень сходно с гиганотозавром, отличаясь от него более высоким и узким черепом. Оба динозавра, наряду с тираннотитаном, в ходят в группу Гиганотозаврини.

Из более древних (апт) отложений провинции Чубут в Аргентине в 2005 году Ф. Новас и его коллеги описали тираннотитана (Tyrannotitan chubutensis) — примитивного кархародонтозаврида, достигавшего примерно 12 метров в длину. От своих родичей он отличается более массивным телосложением и деталями строения черепа.

Приведённая ниже кладограмма отражает положение гиганотозавра среди других Carcharodontosauria:

Кладограмма 2022 года по Canale et al.:

В мировой культуре 
 Впервые (через два года после описания) гиганотозавр выведен в мультфильме «Земля до начала времён 5: Таинственный остров» под именем «Полосатый Острозуб». Он обитает на острове, большую часть времени отрезанном от материка, и представляет опасность как для травоядных главных героев, так и для конкурентов — семейства тираннозавров.
 Гиганотозавр был самым опасным в игре Dino Crisis 2, где был представлен как версия теропода превосходившая размерами тираннозавра рекса, достигавшая 20 метров в длину. В игре гиганотозавр выглядит неправильно.
 Гиганотозавр был представлен в одном из спецвыпусков британского сериала «Прогулки с динозаврами», где был показан как социальное животное, охотящееся в стае на титанозавров.
 Достаточно реалистично гиганотозавр был продемонстрирован в научно-популярном фильме «Динозавры: Гиганты Патагонии».
 Одной из игрушек серии Zoids был армированный гиганотозавр по имени Gojulas Giga.
 Гиганотозавр был описан в книге «The World Beneath» из книжного цикла «Динотопия».
 Гиганотозавр является главным антагонистом в фильме «Путешествие к центру Земли» 2008 года.
 Гиганотозавр появился в сериале «Портал юрского периода». В сериале гиганотозавр больше реального.
 Гиганотозавр был одним из бойцов в игре Warpath: Jurassic Park. В музее игры по ошибке был назван гиганотазавром.
 Гиганотозавр появился в игре Turok. В игре гиганотозавр практически не убиваем.
 В игре ARK Survival Evolved гиганотозавр представлен самым крупным и опасным хищником на острове, значительно превосходящим размерами тираннозавра и спинозавра.
 Гиганотозавр появляется в фильме Мир Юрского периода: Господство в роли одного из главных антагонистов как новый соперник тираннозавра.
 Существуют различные скульптуры и аниматронные модели гиганотозавров.

Примечания

Литература 
 Нэйш Д., Барретт П. Динозавры: 150 000 000 лет господства на Земле / Переводчик Рыбаков К. Научный редактор Аверьянов А., д-р биол. наук. — 1. — ООО «Альпина нон-фикшн», 2018. — 223 с. — ISBN 978-5-0013-9010-7

Кархародонтозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии, описанные в 1995 году